Plusieurs villes françaises possèdent une rue des États : 
 
Rue des États à Nancy ;
Rue des États à Nantes.